Jan Izbiński – polski wokalista i gitarzysta
 Józef Izbiński –  łowczy i pisarz grodzki sochaczewski
 Placyd Franciszek Izbiński – podstoli, łowczy mszczonowski i miecznik mszczonowski